Osoby o tym nazwisku:
 Carla Panerai – włoska lekkoatletka, olimpijka
 Rolando Panerai – włoski śpiewak operowy
 Umberto Panerai – włoski piłkarz wodny, olimpijczyk